Це список країн світу відсортований за отриманими Прямими іноземними інвестиціями (ПІІ), тобто рівнем накопичених ПІІ в країні. Представлені тут данні у доларах США розраховуються по курсу ринку чи офіційних урядових курсів валюти.

Це список з Всесвітньої книги фактів ЦРУ оцінкою на 31 грудня зазначеного року.

Див. також 
 Список країн за ПІІ за кордон

Примітки

Посилання 
 
 Complete list from the CIA 

ПП
Прямі іноземні інвестиції